Наталия Бамбер-Ласковская (, родилась 24 февраля 1982 года в Сулехуве) — польская волейболистка, игравшая на позиции блокирующей и диагональной. Чемпионка Европы 2005 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2009 года. Двукратная участница чемпионатов мира (2002 и 2005 годы). Кавалер серебряного креста Заслуги. Замужем за спортивным комментатором Яцеком Ласковским (свадьба состоялась 19 июня 2011 года). Есть ребёнок (родился в 2014 году).

Клубы 
  Завиша (Сулехув)
  ПЗПС (Сосновец)
  Гвардия (Вроцлав)
  Мушинянка (Мушина)
  Сталь (Бельско-Бяла): 2007—2012
  Сталь (Бельско-Бяла): 2014—2016

Достижения 
 1999 -  Чемпионка Европы среди юниорок
 2000 -  Бронзовая медалистка чемпионата Европы среди девушек
 2000 -  Бронзовая медалистка чемпионата Польши среди девушек
 2001 -  Чемпионка Польши среди девушек
 2005 -  Серебряная медалистка Летней Универсиады 2005
 2005 -  Чемпионка Европы
 2006 -  Чемпионка Польши
 2009 -  Победительница Кубка Польши
 2009 -  Серебряная медалистка чемпионата Польши
 2009 -  Бронзовая медалистка чемпионата Европы
 2010 -  Чемпионка Польши
 2010 -  Победительница Суперкубка Польши
 2011 -  Бронзовая медалистка чемпионата Польши

Индивидуальные награды 
 2009 - Лучшая диагональная Кубка Польши 2008/2009
 2011 - Лучшая блокирующая Кубка Польши 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте сборной Польши 

Волейболисты Польши
Чемпионы Европы по волейболу